Das Softwarepaket MAFIA ist ein Toolset für die numerische Simulation elektromagnetischer Felder. Es dient zur Simulation und Berechnung zwei- und dreidimensionaler elektromagnetischer Felder, Strukturen und Teilchen-Feld-Interaktionen. Die Funktionalitäten basieren auf der Finite Integration Technique (FIT) und bilden die Maxwell-Gleichungen auf finite numerische Gitter ab. Seit 1987 wird die Software an der TU Darmstadt weiterentwickelt.

Das Programmpaket enthält unter anderem folgende Einzelmodule:
 S: Elektrostatisch-magnetostatische Probleme, stationäre Ströme, stationäre Wärmeleitung
 T3: 3D-Zeitbereichlöser  für Wellenleiter- und offene Probleme
 TS3: 3D-Zeitbereichlöser gekoppelte Feld-geladener-Teilchen Simulationen
 TS2: 2D-Zeitbereichlöser (zylinderssymmetrisch) für gekoppelte Feld-geladener-Teilchen Simulationen
 E: Eigenmodelöser
 W3: Frequenzbereichlöser in Cartesischen und zylindrischen Koordinaten
 T2: Zeitbereichlöser in zylindersymmetrischen Strukturen
 TL3: 3D-Zeitbereichlöser für niederfrequente Probleme

Neben den klassischen elektromagnetischen Anwendungen, gibt es auch Löser für Akustik, Elastodynamik und Wärmeleitung.

MAFIA wurde durch CST -Computer Simulation Technology kommerziell vertrieben, wird jetzt aber durch Nachfolgeprodukte, die in der CST STUDIO SUITE zusammengefasst sind, ersetzt.

Weblinks 
 Website der TU Darmstadt zu MAFIA
 T. Weiland, M. Bartsch, U. Becker, M. Bihn, U. Blell, M. Clemens, M. Dehler, M. Dohlus, M. Drevlak, X. Du, R. Ehmann, A. Eufinger, S. Gutschling, P. Hahne, R. Klatt, B. Krietenstein, A. Langstrof, P. Pinder, O. Podebrad, T. Pröpper, U. van Rienen, D. Schmidt, R. Schuhmann, A. Schulz, S. Schupp, P. Schtitt, P. Thoma, M. Timm, B. Wagner, R. Weber, S. Wipf, H. Wolter, Z. Min, MAFIA Version 4. In: AIP Conference Proceedings. Band 391. American Institute of Physics, 1997, S. 65–70.

Einzelnachweise 

Simulationssoftware